Visión 6 es una televisión local española de la provincia de Albacete.Fue fundada hace casi treinta años. Con una información seria y veraz. Pertenece a la Corporación HMS.

Programación 
Visión 6 emite una programación centrada en la actualidad de la provincia de Albacete.

Ofrece tres informativos diarios y un magazín en el prime-time de la cadena, así como programas temáticos durante el resto de la franja. Los lunes http://www.visionseis.tv/visionseis-dxts/ ''', programa deportivo; los martes V6 English con Big Ben Centre, programa educativo en inglés; el miércoles "A Pie de Calle" magazine con toda la actualdiad local y de la provincia; el jueves Calle Ancha programa de debate político y social, y el viernes Mano a Mano'', un programa de entrevistas a distintas personalidades de actualidad de la provincia y región.
Además emite contenidos de la distribuidora Local Media TV.

Programas

Instalaciones 
Visión 6 cuenta con unas instalaciones de alto nivel y un equipo humano altamente cualificado, V6tv ofrece una programación propia. Los informativos y programas permiten a los espectadores estar informados de las últimas noticias: Noticias, deportes, cultura, música, sociedad, cine, entrevistas, mundo rural, etc.

Enlaces externos 
Visi6n Seis TV

Cadenas de televisión local y regional de Castilla-La Mancha